The Politics of Ecstasy – libro di Timothy Leary del 1968
 The Politics of Ecstasy – album degli Astralasia del 1992
 The Politics of Ecstasy – album dei Nevermore del 1996